Вібратор (техніка)
 Вібратор (секс)